Список округов штата Нью-Джерси — свод наиболее общих сведений об административном делении штата Нью-Джерси в США. На конец 2010 года территория штата разделена на 21 округ (). Код Федерального стандарта обработки информации () состоит из двузначного кода штата Нью-Джерси (34) и трёхзначного кода округа.

Список округов

Примечания 

 
Нью-Д
Округа